Écrasement physique, lorsqu'un objet vient exercer une pression sur l'objet écrasé jusqu'à le déformer.
 Écrasement d'un pays, ou d'un individu. Le contraindre à la soumission par la force, ou la pression psychologique.
 L'écrasement vectoriel, une des transformations applicables à un dessin vectoriel.
 L'écrasement, aussi l'une des modalités de la peine de mort, parfois exécutée par un éléphant.
 L'écrasement de fichier, le fait de remplacer un fichier par un autre fichier portant le même nom. Il peut se produire :
 Soit par le déplacement ou la copie du second sur le premier via un explorateur du système d'exploitation
 Soit lors d'un enregistrement via un logiciel
 Films fétiches d'écrasement.
 En aéronautique, un écrasement, également appelé crash, est un accident aérien dans lequel un aéronef heurte avec violence le sol ou la surface de l'eau (à la différence, par exemple, d'une collision aérienne).

Références

Voir aussi 
 Piétinement